Nationaal Paralympisch Comité - een nationale sportorganisatie die de belangen van het land in het Internationaal Paralympisch Comité  behartigt
 Nederlandse Planten Collecties - verzamelingen van (veelal gekweekte) planten
 Nuclear pore complex - een eiwitcomplex in de celkern, verantwoordelijk voor transport in en uit de celkern
 Nationalist People's Coalition - een politieke partij in de Filipijnen.
 Non-player character - een niet bespeelbare karakter in een computerspel
 Nieuwe Politieke Cultuur - een Belgisch streven naar het verminderen van het politiek dienstbetoon en het cliëntelisme
 Nato Programming Centre -  de "in house" softwaretak van de NAVO, maakt onder andere software voor militaire doeleinden. Gestationeerd in Glons (België)
 Noorderpoortcollege - een scholengemeenschap in Noord-Nederland
 Nederlandse Porsche Club - een Nederlandse Porscheclub 
 NS ProjectConsult - een Nederlands consultancybureau, tegenwoordig NPC.
Nasofarynxcarcinoom - een vorm van kanker
Netherlands Proteomics Centre - expertisecentrum op het gebied van proteomica